Тюмер

 Тюмер, Гюнай (тур. Günay Tümer; 1938—1995) — турецкий учёный, религиовед, академик. 
 Тюмер, Петра (нем. Petra Thümer; род. 29 января 1961) — немецкая пловчиха, двукратная чемпионка летних Олимпийских игр 1976 года.